All Eyez on Me kan syfta på:

 All Eyez on Me (Tupac-album) – ett musikalbum av Hip-Hop artisten Tupac Shakur från 1996
 All Eyez on Me (Monica-album) – ett musikalbum av R&B-artisten Monica från 2002
 All Eyez on Me (sång) – en musiksingel av Moncia från 2002
 All Eyes on Me – en marknadsföringssingel av R&B-artisten LeToya från 2005
 All Eyez on Me (film) – en film om Tupac Shakurs liv från 2017